Финал Кубка Футбольной лиги 2014 () — футбольный матч, который состоялся 2 марта 2014 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 54-го розыгрыша Кубка Футбольной лиги, кубкового турнира, в котором приняли участие 92 клуба из Премьер-лиги и Футбольной лиги. В нём встретились «Манчестер Сити» и «Сандерленд». Победу в матче одержал «Манчестер Сити» со счётом 3:1.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Футбольной лиги 
 Кубок Футбольной лиги на сайте BBC Sport 

2014
Кубок лиги
Кубок Футбольной лиги 2014
Кубок Футбольной лиги 2014